

Architettura 
Palazzo Della Torre – palazzo nobiliare di Verona
Villa Della Torre – villa veneta a Fumane

Persone 
Della Torre – famiglia della nobiltà lombarda
Antonio Giuseppe della Torre di Rezzonico – scrittore e militare italiano
Carlo della Torre di Rezzonico meglio noto come Papa Clemente XIII – papa italiano
Carlo Gastone della Torre di Rezzonico – scrittore italiano
Cassono della Torre – patriarca cattolico italiano
Damiano Della Torre – cantante e compositore italiano
José Della Torre – calciatore argentino
Leonardo Della Torre – doge della Repubblica di Genova
Luigi Della Torre – politico e banchiere italiano
Napoleone della Torre – condottiero italiano e signore di Milano
Oberto Della Torre – doge della Repubblica di Genova
Pagano della Torre – nobile italiano
Pagano della Torre – patriarca di Aquileia
Raimondo della Torre – patriarca cattolico italiano
Pier Luigi Della Torre – medico e cattedratico italiano